Muchacha italiana viene a casarse (série télévisée, 1969), telenovela argentine
 Muchacha italiana viene a casarse (série télévisée, 1971), telenovela mexicaine
 Muchacha italiana viene a casarse (série télévisée, 2014), telenovela mexicaine